В данном списке представлена информация о железнодорожных остановочных и раздельных пунктах, расположенных на территории Московской области. В списке указаны все пункты общего пользования, принадлежащие основному владельцу железнодорожной инфраструктуры — компании «Российские железные дороги» (или её предшественникам для закрытых пунктов), а также указаны крупные товарные или грузовые пункты ведомственных линий (необщего пользования) широкой колеи, о которых есть информация в источниках. Ведомственные линии узкой колеи в список не включены.

В списке в виде таблицы указаны:
 фотография пункта — графа «Изображение»;
 тип и название пункта по официальным документам — графа «Название», по умолчанию типом считается станция и не указывается, для остановочных пунктов с пассажирской платформой пишется «Платформа», без платформы — «Остановочный пункт»; в случае, если есть сильно отличающееся неофициальное название, оно приводится ниже в скобках; список всех пунктов с имеющимися неофициальными названиями приводится также в конце статьи; в случае разночтения имени, формального типа пункта (по документам) и фактического типа приводятся уточнения.
 данные о расположении — графа «Выход к населённым пунктам, поселениям, районам или городским округам Московской области»;
 ссылки на карты с местом расположения пунктов и их официальный километраж на железнодорожной линии — графа «Карты и километраж», если парки станции или разные платформы находятся далеко друг от друга, то указываются отдельно координаты.
 код пункта в системе ЕСР/АСУЖТ со ссылкой на справочник osm, основной характер работы (тип) и объём работы (классность) раздельного пункта, дополнительное описание пункта — графа «Код, тип и классность». Аббревиатура ППЖТ в графе означает Предприятие промышленного железнодорожного транспорта, находящееся на ведомственной линии необщего пользования;
 карта с ближайшими остановками другого транспорта и перечнями маршрутов на этих остановках на сайте ВикиМаршруты — графа «Пересадки»
 расписание движения поездов на сайтах Туту.ру и Яндекс.Расписания — графа «Расписание».
 Если есть пересадки на другие поезда этого или ближайшего пункта, или на станции метрополитена, снизу указывается описание пересадки

Список разбит по отдельным железнодорожным линиям, на каждой линии пункты указываются в порядке нахождения на линии. Остановочные и раздельные пункты на территории других субъектов РФ (Москвы и Рязанской области), находящиеся на одной линии между пунктами на территории Московской области, включены в список мелким курсивом без деталей для обеспечения связности линии и избежания путаницы. Пункты на тупиковых ответвлениях или боковых ветвях (по отношению к главному ходу линии) указываются в списке рядом со станцией, от которой идёт ответвление, и выделяются фоновым цветом и в некоторых случаях комментарием. Станции пересечения линий, равнозначные для обеих линий, указываются в списках обеих линий со специфичной информацией.

 Все раздельные пункты линий общего пользования — станции, разъезды, путевые посты — являются структурными подразделениями вышестоящей организации (входят в неё). Обычно это один из центров организации работы железнодорожных станций (ДЦС), входящий в Московскую или Октябрьскую дирекцию управления движением (ДУД), но часть станций входят в дирекцию напрямую. Эти дирекции входят в Центральную дирекцию управления движением, являющуюся филиалом ОАО «РЖД».
 Главный (одноимённый) остановочный пункт станции в основном считается в данном списке собственно «станцией» и не указывается отдельно от неё, как остановочный пункт / платформа. Остальные остановочные пункты в большинстве случаев находятся на перегоне между соседними раздельными пунктами в списке линии; случаи полного или частичного нахождения в границах раздельного пункта указываются отдельно в примечании к раздельному пункту.
 Раздельные пункты, не имеющие в своих границах одноимённых тарифных неслужебных остановочных пунктов (в обиходе для станций — «грузовые», но с точки зрения терминологии это неверно), выделяются отдельным цветом или комментарием.
 Все линии общего пользования относятся к некоторым регионам железных дорог — филиалов ОАО «РЖД»: Московской, Октябрьской, Горьковской.
 Закрытые линии приведены частично.
 Более частная информация по пунктам общего пользования из указанной выше приводится перед списком по каждой линии отдельно.

 — данным цветом выделяется раздельный пункт без одноимённых тарифных остановочных пунктов на главном ходу линии.

 — данным цветом выделяется раздельный пункт с одноимённым тарифным остановочным пунктом или остановочный пункт на ответвлении от главного хода линии.

 — данным цветом выделяется раздельный пункт без одноимённых тарифных остановочных пунктов на ответвлении от главного хода линии.

Ленинградское направление (Главный ход ОЖД) 
Линия Октябрьской железной дороги, Московский регион. На данном направлении располагаются 7 станций и 14 остановочных пунктов. Все станции входят в Московский ДЦС-1 Октябрьской ДУД.

Ярославское направление 
Линия Московской железной дороги, Московско-Курский регион. На данном направлении располагаются 7 станций, 1 путевой пост и 25 остановочных пунктов. Все станции и пост входят в Московско-Курский ДЦС-1 Московской ДУД.

Хордовая линия Мытищи — Фрязево 
Линия Московской железной дороги, Московско-Курский регион. На данной линии располагаются 11 станций и 14 остановочных пунктов. Все станции входят в Московско-Курский ДЦС-1 Московской ДУД.

Казанское направление 
Линия Московской железной дороги (Московско-Курский регион) и небольшой участок Горьковской железной дороги (1 о.п. Струя, Муромский регион). На данном направлении располагаются 18 станций и 33 остановочных пункта. Все станции входят в Московско-Горьковский ДЦС-8 Московской ДУД.

Рязанское направление 
Линия Московской железной дороги. На данном направлении располагаются 18 станций, 1 разъезд и 38 остановочных пунктов. Участок до Бронниц — Московско-Курский регион, станции на нём входят в Московско-Горьковский ДЦС-8 Московской ДУД. Участок от Радуги — Московско-Рязанский регион, станции и разъезд на нём входят в Рязанский ДЦС-2 Московской ДУД.

Горьковское направление 
Линия Московской железной дороги, Московско-Курский регион. На данном направлении располагаются 14 станций, 1 путевой пост и 22 остановочных пункта. Все станции, кроме Орехово-Зуево, и пост входят в Московско-Курский ДЦС-1 Московской ДУД. Орехово-Зуево напрямую входит в Московскую ДУД.

Курское направление 
Линия Московской железной дороги, Московско-Курский регион. На данном направлении располагаются 9 станций, и 12 остановочных пунктов. Все станции входят в Московско-Курский ДЦС-1 Московской ДУД.

Павелецкое направление 
Линия Московской железной дороги. На данном направлении располагаются 16 станций, 1 путевой пост и 31 остановочный пункт (из них 2 нетарифных). Участок до Ситенки — Московско-Курский регион, станции на нём входят в Московско-Горьковский ДЦС-8 Московской ДУД. Участок от Ступино — Московско-Рязанский регион, станции и пост на нём входят в Рязанский ДЦС-2 Московской ДУД.

Киевское направление 
Линия Московской железной дороги, Московско-Смоленский регион. На данном направлении располагаются 5 станций и 5 остановочных пунктов. Все станции входят в Московско-Смоленский ДЦС-3 Московской ДУД.

Смоленское (Белорусское) направление 
Линия Московской железной дороги. На данном направлении располагаются 12 станций и 34 остановочных пункта, один из них служебный. Участок до Можайска — Московско-Смоленский регион, станции на нём входят в Московско-Смоленский ДЦС-3 Московской ДУД. Участок от Бородино — Смоленский регион, станции на нём входят в Смоленский ДЦС-6 Московской ДУД.

Савёловское направление 
Линия Московской железной дороги, Московско-Смоленский регион. На данном направлении располагаются 12 станций и 21 остановочный пункт. Все станции входят в Московско-Смоленский ДЦС-3 Московской ДУД. Также здесь находится одна пристань.

Рижское направление 
Линия Московской железной дороги (Московско-Смоленский регион) и небольшой участок Октябрьской железной дороги (разъезд Муриково и о.п. 165, 167 км, Московский регион). На данном направлении располагаются 12 станций, 1 разъезд и 24 остановочных пункта. Все станции входят в Московско-Смоленский ДЦС-3 Московской ДУД. Разъезд Муриково входит в Московский ДЦС-1 Октябрьской ДУД.

Большое кольцо Московской железной дороги 
Линия Московской железной дороги. На данных участках Большого кольца располагаются 39 станций, 5 путевых постов и 66 остановочных пунктов, а также 2 служебных о.п. Также станция и остановочный пункт находятся на ответвлении ППЖТ.
 Участки от 90 км до Наугольного, от Столбовой до Осёнки, от Ильинского Погоста до 173 км — Московско-Курский регион, станции и пост первого из них, а также Столбовая и Поточино входят в Московско-Курский ДЦС-1, все остальные станции и посты, кроме Орехово-Зуево, в Московско-Горьковский ДЦС-8 Московской ДУД, Орехово-Зуево напрямую входит в Московскую ДУД.
 Участки от 39 км до Пожитково, от Сандарово до 283 км — Московско-Смоленский регион, станции на нём входят в Московско-Смоленский ДЦС-3 Московской ДУД.
 Участок от Непецино до Берендино / Егорьевска I и II — Московско-Рязанский регион, пост и станции на нём входят в Рязанский ДЦС-2 Московской ДУД.

Хордовая линия Узуново — Рыбное 
Линия Московской железной дороги, Московско-Рязанский регион. На данных участках линии располагаются 2 станции, 1 разъезд, 2 путевых поста и 4 остановочных пункта. Все станции, посты и разъезд входят в Рязанский ДЦС-2 Московской ДУД.

Малая Московская железная дорога 
Узкоколейная детская ЖД. 2 станции и 2 остановочных пункта.

Закрытые 
Указаны закрытые / недействующие по факту пункты, не вошедшие в качестве частей в другие существующие пункты. Признаками закрытия раздельного пункта являются отсутствие путевого/стрелочного развития, неработающие светофоры и пост ЭЦ. Не указываются раздельные пункты, вошедшие, например, в качестве парка в другие раздельные пункты (они при наличии информации указываются в комментарии к существующему пункту); пункты пониженные в статусе (станция до поста или о.п., разъезд до о.п. и т. п., в том числе с переименованием). Тем не менее, указываются закрытые (то есть с прекращённым пассажирским движением) о.п., даже если их место находится в границах существующего раздельного пункта.

Официально такие пункты (и/или линии, на которых они находятся) могут быть закрыты, законсервированы, но могут де-юре по некоторым документам оставаться действующими.

Остановочные пункты / платформы, прекратившие существовать раньше 1980-х годов, собраны из оставшихся источников — старых карт, атласов, расписаний. Их точное местонахождение неизвестно, за исключением соседних пунктов. Из-за неполноты источников такие о.п. не могут быть собраны все, а их местоположение не может быть установлено. С учётом этого, такие пункты представлены общим списком без информации в столбцах. Исключением являются случаи, когда установлено точное соответствие с существующим ныне пунктом на том же месте, с другим названием и, возможно, другим типом.

Неофициальные названия 
Все пункты имеют официальное название (для пунктов РЖД — по ТРА или по Тарифному Руководству № 4). В реальности для части из них используется неофициальное название в одном или нескольких из перечисленного: таблички с названием на платформах и станционных зданиях, расписания в бумажном виде и на станциях/платформах, проездные документы (билеты), (авто)информаторы на станциях и в электропоездах, СМИ (в том числе на сайтах РЖД), справочники (в том числе на сайте РЖД), схемы остановочных пунктов, карты. Некоторые из неофициальных названий используются параллельно с официальным, некоторые устоялись гораздо сильнее, чем официальные, некоторые встречаются редко.
 Для всех станций с цифровым дополнением: <название> I (<название>-1), <название> II (<название>-2), <название> III (<название>-3) используются различные варианты: с пробелом или с дефисом, с римской или арабской цифрой. Официальное написание — через пробел с римской цифрой. В реальности используется чаще арабская с пробелом и дефисом, причём часто вразнобой в одном и том же источнике. Произношение также разное — числительное неизменённое или как притяжательное с родом станции.
 Платформа и станция в аэропортах Домодедово и Шереметьево могут именоваться просто Аэропорт, Аэропорт (<название аэропорта>), пассажирский терминал аэроэкспресса в аэропорту и т. д.
 Иногда остановочные пункты (платформы) называют станциями, что неверно. В частности, в названиях остановок наземного общественного транспорта
 Для остальных, а также дополнительные названия вышеназванных, см. таблицу.

Для части платформ на Ленинградском направлении уже происходил возврат к официальному написанию.

См. также 
 Железные дороги Московской области
 Московский железнодорожный узел
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Список депо Московской железной дороги

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Тарифное руководство № 4, книги 1 и 2
 Онлайн-справочник по раздельным и остановочным пунктам
 Карта МЖД от службы корпоративных коммуникаций
 Схемы пригородного сообщения от ЦППК 1, от ЦППК 2, от МТППК
 Схемы железных дорог от Павла Кашина: 1, 2
 Сайт о железной дороге Сергея Болашенко
 Железнодорожный справочник России и СНГ
 Справочник osm со сбором информации из разных источников
 Справочник railwayz.info
 Справочник на сайте РЖД
 Порядок применения на МЖД отдельных пунктов Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, 2012
 Перечень раздельных пунктов, расположенных в границах Московской железной дороги по состоянию на 01.01.2012 г.
 Выписки из ТРА станций, обслуживаемых локомотивными бригадами моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский, Московское направление, 2008 г.
 Расписания пригородных поездов 19xx-2015, в том числе служебные, часть: 1, 2, 3, 4, 5
 Атласы железных дорог СССР и России

Железнодорожные станции и платформы Московской области
Списки:Московская область
Списки железнодорожных станций и платформ России